Příjmení Okada má více nositelů:

 Jošio Okada (1926–2002), japonský fotbalista
 Jukiko Okada (1967–1986), japonská hudební J-POP zpěvačka a japonský idol
 Kójó Okada (1895–1972), japonský fotograf
 Takeši Okada (* 1956), bývalý japonský fotbalista

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení